Антонић је српско презиме, које се данас среће широм српства. Слична презимена Антонићима су Антићи, Антонијевићи, Андонови, Андоновићи, Антоновићи, Антуновићи и сл.

Презиме у мањем броју се јавља и међу Хрватима, посебно у области Новог Винодолског и Цриквенице.

Порекло 
Према једном предању, Антонићи су пореклом из Старе Херцеговине, као и већина осталих породица у овом крају, од дакле су се раселили, па их данас ту нема.

По другом предању, породица је из околине Ужица или са Старог Влаха. Данас их нема у датој области као старинара. Одатле су се Антонићи, као сточари, преселили преко реке Дрине и планине Озрен код Добоја у Босанску крајину, где су и данас бројни и насељавају више насеља у околини Приједора и Бањалуке.

Данашње распростирање 
Данас се породице Антонића могу срести широм српства, а посебно су бројне:
 Мачва, Рађевина и Јадар - слава Марковдан;
 Босанска крајина - слава Јовањдан - исељавањем током 20. века значајан део се преселио у Срем и јужну Бачку.

Личности са презименом Антонић 
 Воја Антонић
 Драгомир Антонић
 Слободан Антонић

Види још 
 Српска презимена

Извори

Спољашње везе 
 Вести - Ризница - Порекло презиме Антонић

Српска презимена